Plac II Pokoju Toruńskiego w Toruniu – plac znajdujący się na obrzeżach toruńskiego Starego Miasta.

Historia 

Niegdyś w tym miejscu znajdowały się XIX-wieczne fortyfikacje Twierdzy Toruń, które w ramach rozbudowy miasta w latach 30. XX w. zostały częściowo rozebrane. Do dziś zachowała się jedynie tzw. Brama Kolejowa oraz wiadukt drogowy.

W latach 80. XX w. plac został ponownie przebudowany i nabrał obecnego kształtu. Jeszcze do połowy lat 2000. Miejska Pracownia Urbanistyczna planowała tu przebieg arterii prowadzącej do nowego mostu drogowego na wysokości ul. Waryńskiego. Jednak z budowy mostu w tej lokalizacji zrezygnowano na rzecz budowy mostu na wysokości placu Daszyńskiego, który oddano do użytku w 2013 roku.

W 2014 roku plac wraz z całą infrastruktura podziemną został wpisany do rejestru zabytków.

19 lutego 2018 roku pod placem, w związku z przebudową Placu bp. Chrapka, odnaleziono XIX-wieczny. stalowy most, wchodzący w skład wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. 4 września tegoż roku został on wpisany do rejestru zabytków.

Do 2022 roku w ramach planowanej przebudowy dworca Toruń Miasto jego perony zostaną wydłużone do placu Pokoju Toruńskiego, z którego poziomem będą skomunikowane windą i schodami. W ramach tego samego zadania przewidziano także budowę drugiego toru pod placem.

Ważne obiekty 
 Archiwum Wojskowe
 Dworzec kolejowy Toruń Miasto

Zobacz też 
 pomnik 63. Pułku Piechoty w Toruniu
 turystyka w Toruniu
 transport w Toruniu

Przypisy 

Place w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu